Le mot aigle est originellement un nom commun désignant certains grands oiseaux rapaces, de la famille des Accipitridés. Le nom est du genre masculin pour l'oiseau mâle, du genre féminin pour l'oiseau femelle, les emblèmes et la figure héraldique.

Sigle 

Le sigle AIGLE peut désigner :
 Aide à l'intervention globale des lignes en exploitation, un système de sécurité des voyageurs et des personnels de la RATP sur l’ensemble des réseaux métro, RER et bus.

Sciences et techniques 
 En astronomie, l'Aigle est une constellation.
 En astronautique, l'Aigle est une fusée expérimentale française.
 En pétrologie et en planétologie, la météorite de L'Aigle est une chondrite ordinaire du groupe L6, tombée en 1803 près de L'Aigle, dans l'Orne (région Normandie, France).

Sciences humaines et sociales

Héraldique 

 aigle, figure héraldique
 aigle romaine, emblème de la légion romaine depuis la réforme marianique
 aigle de drapeau, emblème surmontant les drapeaux des unités militaires du Premier Empire (par extension, le terme désigne parfois l'étendard entier)
 Aigle à deux têtes, empruntée par la Russie à l'Empire byzantin, après la chute de Constantinople : L'aigle bicéphale d'argent, becquée, languée et membrée et couronnée d'or

Mythologie 
 Aigle du Caucase, créature de la mythologie grecque
 Symbolique de l'aigle chez les Amérindiens

Culture et société

Cinéma 
 L'Aigle () est un film muet américain réalisé par Lynn Reynolds, sorti en 1922.
 Les Aigles du cinéma polonais sont des récompenses polonaises de cinéma.

Entreprises 
 Aigle est une entreprise française de vêtements de sport et d’extérieur.
 L'aigle (1845-1969) est une compagnie d'assurance française.

Distinctions 
Plusieurs ordres honorifiques font référence à l'aigle :
 l'ordre de l'Aigle allemand, un ordre du Troisième Reich institué par Hitler en 1937 ;
 l'ordre de l'Aigle aztèque, un ordre mexicain fondé en 1933 ;
 l'ordre de l'Aigle blanc, ordre polonais fondé en 1705 par Auguste II ;
 l'ordre de l'Aigle d'or, un ordre wurtembergeois fondé en 1702 ;
 l'ordre de l'Aigle noir, un ordre prussien fondé en 1701 ;
 l'ordre de l'Aigle rouge, un ordre prussien fondé en 1705.

Littérature et bande dessinée 
 Les Aigles sont des personnages de la Terre du Milieu, de Tolkien.
 L'Aigle américain est un super-héros navajo de l'univers de Marvel Comics.

Marine 
 Plusieurs navires français sont nommés Aigle ou L'Aigle :
 Aigle, un vaisseau de guerre français de cinquième rang, lancé en 1692 ;
 Aigle, un vaisseau de 50 canons ayant servi la campagne du Canada en 1755, lancé en 1750 ;
 , une frégate lancée en 1782 ;
 Aigle, un vaisseau de 74 canons engagé lors de la bataille de Trafalgar, lancé en 1800 ;
 L'Aigle, un yacht de l'empereur Napoléon III, lancé en 1859 ;
 , un contre-torpilleur de la classe Aigle; lancé en 1932 L'Aigle'', un chasseur de mines de la Marine nationale, lancé en 1987.
 La classe Aigle est composée de six contre-torpilleurs de la marine française, construits dans les années 1930.

Anthroponyme

Patronyme 

 Caroline Aigle (1974-2007), première femme pilote de chasse en France ;
 Philippe Aigle (1965-), producteur de cinéma français.

Surnom 
 L'Aigle de Meaux est un surnom de Bossuet.

Toponyme

Belgique 
 l'avenue de l'Aigle, une voie bruxelloise ;

Canada 
 Cap-à-l'Aigle, un secteur de la ville de La Malbaie, au Québec ;
 la rivière de l'Aigle, un affluent du lac Doda, coulant en Abitibi-Témiscamingue et au Nord-du-Québec, au Québec ;
 la rivière de l'Aigle, un affluent de la rivière Désert, au Québec ;
 la rivière des Aigles, un cours d'eau en Mauricie, au Québec ;
 la rivière des Aigles, un affluent de la rivière Touladi, au Québec ;
 la rivière Sisime des Aigles, un affluent du lac des Aigles, dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec ;

France 
 L'Aigle, une commune de l'Orne (région Normandie) ;

Suisse 
 Aigle, une commune du canton de Vaud ;
 le district d'Aigle, un district du canton de Vaud.

Autres 
 Petit aigle et Grand aigle, des formats de papier
 Style de l'aigle (Ying quan), un style de Kung-Fu (combat à mains nues)
 Barrage de l'Aigle, dit « le barrage de la Résistance », un barrage français construit pendant la Seconde Guerre mondiale

Voir aussi 
 
 

Homonymie de bateaux
Homonymie d'hydronyme
Nom de bateau de la Marine française